Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА 2011/12.

При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2010/11.

Первый квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В первом раунде принимали участие 50 клубов. Жеребьёвка прошла 20 июня 2011 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 30 июня, ответные — 7 июля 2011 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд

Жеребьёвка 
Во втором раунде участвовали 80 клубов. Жеребьёвка прошла 20 июня 2011 года.

Матчи 
Первые матчи 14 июля, ответные — 21 июля 2011 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В третьем раунде принимали участие 70 клубов. Жеребьёвка состоялась 15 июля 2011 года.

Матчи 
Первые матчи 28 июля, ответные — 4 августа 2011 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Раунд плей-офф

Жеребьёвка 
В раунде плей-офф принимали участие 76 клубов. Жеребьёвка состоялась 5 августа 2011 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 18 августа, ответные − 25 августа 2011 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Лига Европы на сайте УЕФА
 EuroCups.Ru. Еврокубки в цифрах
 Схема отбора в Лигу Европы УЕФА-2011/12

Лига Европы УЕФА 2011/2012